Gąsienica-Sieczka ist der Familienname folgender Personen:

 Bartłomiej Gąsienica-Sieczka (* 1973), polnischer Skispringer
 Roman Gąsienica-Sieczka (1934–2006), polnischer Skispringer